Janhonen est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (1877-1958), écrivaine finlandaise
Pauli Janhonen (1914-2007), tireur sportif finlandais

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois